— вариант записи кантонской фамилии .
Изабелла Люн (; род. , Макао), урождённая Луиза Изабелла Ноласко да Силва () — гонконгская певица, актриса и модель.

Биография 
Изабелла Люн родилась в 1988 году в Макао. Её отец португальско-английского происхождения, а мать — китаянка. Отец умер, когда Изабелле было шесть месяцев. Мать воспитывала её в одиночку.

Обучалась в школах Гонконга и Макао. Для обеспечения семьи в двенадцать лет бросила школу и стала работать моделью. С 1996 по 1999 год снималась в рекламе. В шестнадцать лет начала певческую карьеру, выпустив дебютный альбом. 

Карьеру актрисы начала в 2005 году. За роль Мун в фильме «Не трогай меня!» была номинирована в категории «Лучший актёрский дебют» на Гонконгской кинопремии. Больше всего известна по роли Линь в «Мумии: Гробница императора драконов».

Личная жизнь 
С 2008 по 2011 год состояла в отношениях с бизнесменом Ричардом Ли, младшим сыном Ли Ка-шинга. У бывшей пары три сына.

Фильмография

Примечания